CNFA est un sigle qui peut faire référence à :
 Centre national de formation d'apprentis (tel que le Centre national de formation d'apprentis facteurs d'orgues)
 Comité national de football australien (anciennement Commission nationale de football australien)
 Cercle des Nageurs de Fontainebleau-Avon (club champion Français affilié à la Fédération Française de Natation)